«Уорксоп Таун» () — английский футбольный клуб из города Уорксоп, Ноттингемшир. Образован в 1861 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Кэннон Парк». В настоящий момент выступает в Премьер дивизионе Северной Премьер-лиги, седьмом по значимости футбольном турнире Англии.

Известные игроки 
  Крис Уоддл
  Стокдейл, Дэвид
  Бертос, Лео

Трофеи 

Midland Football League:

Чемпион: 1921-22, 1965-66, 1972-73

Второе место: 1962-63, 1966-67, 1973-74

Northern Premier League Chairman’s Cup:

Обладатель: 2002

Northern Premier League President’s Cup:

Обладатель: 1986, 1996

Sheffield & Hallamshire Senior Cup:

Обладатель: 1924, 1953, 1955, 1956, 1970, 1973, 1982, 1985, 1995, 1997, 2003

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Краткая история клуба 

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Ноттингемшира
Клубы Национальной лиги Англии